Tasiagma är ett släkte av nattsländor. Tasiagma ingår i familjen Tasimiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Tasiagma